Music From The Elder — дев'ятий, студійний альбом, рок-гурту, Kiss, був випущений, 10 листопада, 1981 року, на лейблі Casablanca Records, альбом відрізняється, від попередніх робіт, гурту, більш, повільнішими, і складними композиціями, в стилі прогресивного року, в поєднанні, з жорстким, стилем, хард-рок, і хеві-метал, це останній, альбом, у якому брав, участь гітарист Ейс Фрейлі.

Список композицій 

 Fanfare—1:21
 Just a Boy—2:25
 Odyssey—5:36
 Only You—4:17
 Under the Rose—4:51
 Dark Light—4:18
 A World Without Herose—2:40
 The Oath—4:31
 Mr. Blackwall—4:52
 Escape from the island—2:52
 I—5:03

Посилання 

Музичні альбоми 1981